Алексіє́вець — українське прізвище.

Відомі носії 
 Алексієвець Леся Миколаївна ( 1976) — український вчений-історик, педагог.
 Алексієвець Микола Миронович ( 1941) — український вчений-історик, педагог.
 Алексієвець Марія Олександрівна ( 1947) — український біолог, еколог, педагог.

Українські прізвища